Nasmyth ist der Familienname folgender Personen:

 James Nasmyth (1808–1890), schottischer Ingenieur
 Jan Nasmyth (1918–2008), britischer Journalist, Gründer von Argus Media
 Kim Nasmyth (* 1952), britischer Zellbiologe und Genetiker

Nasmyth steht für:
 Nasmyth (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Siehe auch:
 Nasmyth-Teleskop, Spiegelteleskop